Ива́н Коле́сников:
 Колесников, Иван (XVII век) — сибирский атаман.
 Колесников, Иван Владимирович (род. 1956) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2009).
 Колесников, Иван Иванович (1905—1955) — зоолог, работавший в Средней Азии и описавший новый вид и род тушканчиков.
 
 Колесников, Иван Никифорович (1860—1920) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Колесников, Иван Николаевич (1878—1941) — советский конструктор.
 
 
 Колесников, Иван Фёдорович (1887—1929) — русский советский живописец, график.